hrabstwo Coffee (ang. Coffee County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Coffee (ang. Coffee County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Coffee (ang. Coffee County) w USA, w stanie Tennessee